Cusano puede referirse a:
 Cusano Milanino, localidad y comuna de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Cusano Mutri, localidad y comuna de la provincia de Benevento, región de Campania, Italia